Альбонезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 512 человек (2008 г.), плотность населения составляет 128 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 0384.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой апостол Павел, празднование во второе воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.albonese.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики